Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1992/1993) była 1. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii – jednym z państw powstałych po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Pierwszym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobyli Anto Drobnjak (Crvena zvezda Belgrad) oraz Vesko Mihajlović (FK Vojvodina), którzy strzelili po 22 gole.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze